Ief Verbrugghe – ex ciclista su strada belga
 Julien Verbrugghe – calciatore francese
 Rik Verbrugghe – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada belga